A Blue jelentheti a következőket:

 Blue, kék szín angolul
 Blue, fiúegyüttes
 Blue, japán manga

Zene
 Blue, Diana Ross albuma
 Blue, a Simply Red albuma
 Blue, Joni Mitchell albuma